Angi Uezu é um mestre de Caratê do estilo isshin-ryū nascido na cidade de Chiyaranka (ilha de Saipan no atual Japão) em 3 de janeiro de 1935.
Durante vários anos treinou com o fundador e primeiro sōke do estilo isshin-ryū Tatsuo Shimabuku. Atualmente é presidente emérito da IWKA e um dos poucos praticantes de caratê no mundo que têm o 10 dan.

Ligações Externas 
 
 

Caratecas do Japão